441-й полк:

Піхотні полки 
 441-й стрілецький полк

Артилерійські полки
 441-й винищувальний протитанковий артилерійський полк
 441-й корпусний артилерійський полк

Авіаційні полки
  441-й винищувальний авіаційний полк ППО

Вертольотні полки
 441-й окремий вертолітний полк